То́мсон () — английская фамилия, а также топоним.

Персоналии 
 Томсон, Александр Иванович (1860—1935) — русский лингвист.
 Томсон, Алекс (1929—2007) — английский кинооператор.
 
 Томсон, Вирджил (1896—1989) — американский композитор.
 
 Томсон, Грэм (1875—1933) — британский колониальный чиновник, в разное время губернатор Цейлона, Британской Гвианы, Генерал-губернатор Нигерии.
 Томсон, Джей Роберт (род. 1986) — южноафриканский шоссейный велогонщик.
 
 Томсон, Джимми (1927—1991) — канадский хоккеист, защитник.
 
 
 
 Томсон, Джош (род. 1978) — американский боец ММА.
 Томсон, Дэвид — американский литератор.
 Томсон, Ильмар Николаевич (1927—2009) — советский и российский учёный, член-корреспондент РАН.
 Томсон, Карл Густаф (1824—1899) — шведский энтомолог.
 Томсон, Кевин (род. 1984) — шотландский футболист.
 Томсон, Кей (род. 1964) — канадская фигуристка, выступавшая в женском одиночном катании. Трёхкратная чемпионка Канады.
 Томсон, Кенни (род. 1969) — новозеландский кёрлингист.
 
 Томсон, Крейг (род. 1991) — шотландский футболист.
 Томсон, Крейг Александер (род. 1972) — шотландский футбольный арбитр.
 Томсон, Мик (род. 1973) — американский музыкант, гитарист ню-метал-группы Slipknot.
 Томсон, Николай Мартынович (1898—1972) — эстонский советский учёный в области гигиены, академик АН Эстонской ССР.
 Томсон, Ольга Игоревна (род. 1957) — российский искусствовед, член-корреспондент Российской академии художеств (2011).
 Томсон, Питер (род. 1948) — фиджийский политик и государственный деятель, постоянный представитель Фиджи в ООН.
 Томсон, Прийт Эвальдович (род. 1942) — советский эстонский баскетболист. Заслуженный мастер спорта СССР (1967).
 Томсон, Расмус (род. 1985) — эстонский футболист.
 Томсон, Рой (1894—1976) — канадский медиамагнат. Основатель Thomson Corporation — одной из крупнейших медиагрупп мира.
 Томсон, Сезар (1857—1931) — бельгийский скрипач и музыкальный педагог.
 Томсон, Сьюзен (род. 1968) — канадский юрист в области прав человека, профессор Колгейтского университета.
 Томсон, Скотт (род. 1957) — американский актёр.
 Томсон, Толлен (род. 1973) — американский борец вольного стиля, бронзовый призёр чемпионата мира (2005).
  (1877—1917) — канадский художник.
 Томсон, Томас (1817—1878) — шотландский хирург и ботаник.
 Томсон, Томас (1773—1852) — шотландский химик.
 
 Томсон, Уоррен (1935—2015) — австралийский пианист, музыкальный педагог и организатор.
 Томсон, Флоренс Франкленд (1885—1939) — шотландская шахматистка.
 Томсон, Хью (1860—1920) — художник-иллюстратор из Ольстера.
 Томсон, Чарлз Уайвилл (1830—1882) — шотландский океанограф и биолог.
 Томсон, Эдуард Мартынович (1891—1919) — русский военный лётчик.
 Томсон, Элиу (1853—1937) — французский инженер, основатель компании Thomson.
 Томсон, Эрл (1895—1971) — канадский легкоатлет.
 Томсон, Эрнест (1884 — после 1909) — английский футболист, защитник.
 Томсон, Юлиус (1882—1940) — канадский гребец, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1908.

Топоним 
 Томсон — город в Миннесоте, США.
 Томсон — тауншип в Миннесоте, США.
 Томсон — река в Виктории, Австралия.
  — река в Квинсленде, Австралия.

Другое 
 Томсон — лунный кратер.

См. также 
 Томсоновское рассеяние